O Campeonato Paulista de Rugby de 2011 foi a 23ª edição da principal divisão do Rugby Union do estado de São Paulo patrocinada pela FPR Federação Paulista de Rugby. A disputa ocorreu entre 19 de março e 2 de julho.
Campeão Paulista foi pela oitava vez São José Rugby Clube de São José dos Campos

Equipes participantes

As equipes se enfrentaram em jogos de ida e volta. O time que marcou mais pontos conquistou o título estadual. O último colocado disputou uma partida contra o time campeão da segunda divisão para definir o clube participante do campeonato estadual de 2012.

Jogos

Classificação 

Legenda: PT=Pontos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas 4+=Bônus ofensivo 7-=Bônus defensivo PP=Pontos a favor PC=Pontos contra SP=Saldo de Pontos

Campeão

Repescagem
O Rio Branco, último colocado da primeira divisão, recebeu a Poli Rugby, campeão da segunda divisão, no SPAC, para a disputa pela última vaga na elite do campeonato estadual de 2012.

Jogo

Ver também 
 Federação Paulista de Rugby
 Campeonato Paulista de Rugby
 Campeonato Paulista de Rugby Série B de 2011

Ligações externas 
 Página oficial da Federação Paulista de Rugby
 Página oficial da Confederação Brasileira de Rugby

2011
Rugby de 2011 no Brasil